Poorusiarsuk bezeichnet:
 Poorusiarsuk (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Poorusiarsuk (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland